Мемориал Бронштейна () — шахматный турнир, который проводится в Минске в память о международном гроссмейстере Д. И. Бронштейне (1924—2006). Традиционно собирает более ста участников, среди которых десятки гроссмейстеров и международных мастеров.

Турниры

Интересные факты 
 Юный шахматист А. В. Сарана поехал в 2014 на турнир с целью выполнить мастерский норматив, а в результате выполнил гроссмейстерский с перформансом 2641, в партиях с 9 гроссмейстерами набрав 5,5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Мемориал Бронштейна 2014
 Мемориал Бронштейна 2015
 Три года без Давида

Соревнования по шахматам в Белоруссии
Международные спортивные соревнования в Минске
Мемориальные шахматные турниры